Revival steht für
 Revival, Wiederaufflammen einer bestimmten Modewelle
 Greek Revival, griechisch-antike Architektur
 Revival (Medien), die Wiederbelebung einer vor längerer Zeit eingestellten Serie
 Revival (The-Answer-Album), Musikalbum der nordirischen Rockband The Answer
 Revival (Eminem-Album), Musikalbum des amerikanischen Rappers Eminem
 Revival (Selena-Gomez-Album), Musikalbum  der amerikanischen Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez
 Revival (Roman), Roman des amerikanischen Schriftstellers Stephen King aus dem Jahr 2014

 Revival (Jamaika), Ort

Siehe auch:
 Revival Records
 Creedence Clearwater Revival
 Gothic Revival
 Celtic Revival